Шакти:
 Шакти — супруга бога Шивы в тантре, шиваизме и шактизме.
 Шакти — индийский мифический мудрец и жрец.
 Шакти Капур (род. 1952) — индийский актёр.

 «Шакти» — индийский художественный фильм 1982 года.

См. также 
 Шактизм — одно из основных направлений индуизма.
 Шактипат — элемент обряда посвящения в тантризме.
 Шактипитха — священное место паломничества для последователей шактизма.